Belgium
Saint-Gilles, Brüsszel egyik kerülete

 Franciaország
Saint-Gilles, település Gard megyében
Saint-Gilles, település Ille-et-Vilaine megyében
Saint-Gilles, település Indre megyében
Saint-Gilles, település Manche megyében
Saint-Gilles, település Marne megyében
Saint-Gilles, település Saône-et-Loire megyében